Loche steht für

 La Loche, eine Gemeinde (ein Northern Village) in Saskatchewan, Kanada

 Im süddeutschen Raum bezeichnete Lohe (mit Rachenlaut gesprochen: Loche) in früheren Zeiten auch einen lichten Auwald, siehe Lohwald.
 eine taktische militärische Einheit im antiken Griechenland, siehe Lochos

Loche ist auch der Familienname folgender Personen:
 Henri Loche (* 1929), französischer Komponist
 Marcel Loche (1886–1970), französischer Filmschauspieler
 Victor-Jean-François Loche (1806–1863), französischer Commandant und Naturforscher

Siehe auch:
 Loch
 Losch